Dink, mały dinozaur (ang. Dink, the Little Dinosaur) – amerykański serial animowany z lat 1989–1991.

Fabuła 
Mały dinozaur Dink i jego przyjaciele przeżywają wiele niesamowitych przygód w Dolinie Dinozaurów.

Obsada (głosy) 
 R.J. Williams jako Dink
 Frank Welker jako Scat / Crusty
 Anndi McAfee
 S. Scott Bullock

Wersja polska 
Serial był emitowany na TVP2 w bloku dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Godzina z Hanna-Barbera z polskim lektorem oraz na kanale Cartoon Network z polskim dubbingiem. Został także wydany na kasetach VHS.

Wersja Cartoon Network 
 Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Fikcyjne dinozaury
Seriale telewizyjne o dinozaurach
Seriale telewizyjne emitowane od 1989
Seriale telewizyjne zakończone w 1991
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Programy telewizji CBS